Янь Цзи і Чжен Цзє були чинними чемпіонками, але цього разу не брали участі.

Катарина Среботнік і Ай Суґіяма виграли титул, у фіналі перемігши пару Едіна Галловіц і Ольга Говорцова з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

2008
Family Circle Cup